IIL est un sigle qui peut désigner :
 , une organisation politique qui a fonctionné des années 1920 aux années 1940 pour organiser les personnes vivant en dehors de l'Inde afin qu'elles cherchent à mettre fin à la domination coloniale britannique sur l'Inde ;
 , une école privée internationale bilingue située à Genève, avec un enseignement en français et en anglais pour les élèves de 3 à 19 ans.